Stainback ist der Familienname folgender Personen:

 Ingram M. Stainback (1883–1961), US-amerikanischer Politiker
 Tuck Stainback (1911–1992), US-amerikanischer Baseballspieler